Зинаида Флерио (русс. трад.; собственно Зенаид-Мари-Анн Флёрио, ; ) — французская писательница, автор многочисленных сентиментально-нравоучительных романов.

Биография 
Зенаид Флёрио родилась в Бретани, наиболее консервативном регионе Франции, в консервативной даже по местным меркам католической и роялистской семье. Её отец, Жан-Мари, рано осиротел и был воспитан дядей — католическим священником, позднее расстрелянным во французском Бресте в 1794 году за отказ принести присягу революционному правительству. С 14 лет отец писательницы служил в наполеоновской армии, участвовал, в частности, в битве при Аустерлице, однако приветствовал реставрацию Бурбонов, и в дальнейшем служил чиновником в муниципалитете Сен-Брие. В 1830 году он отказался признать Июльскую революцию и покинул государственную службу, что сильно ухудшило материальное положение семьи. У Жана-Мари и его супруги было 16 детей, из которых выжили только пятеро, в том числе Зенаид. Мировоззрение отца и других старших членов семьи оказало на неё большое влияние. 

В 1849 году Зенаид Флёрио, на тот момент 20-летняя девушка, устроилась гувернанткой к детям местного аристократа из семьи де Керевер, которому импонировал крайний консерватизм как самой Зенаид, так и её родителей. Зимой она жила с семьёй Кереверов в Сен-Бриё, а летом — в замке Били. Так продолжалось вплоть до 1860 года.

К моменту, когда дети Кереверов повзрослели, Зенаид приняла решение сосредоточиться на литературной работе, которая примерно с того же времени (около 1860 года) начала приносить ей известность и доход. За последующие 30 лет она опубликовала не менее 83 романов, в основном, адресованных молодым девушкам, которые были признаны в увлекательной форме привить им целомудрие и католические ценности. 

Романы Флёрио пользовались большим коммерческим успехом среди консервативной части буржуазии и среднего класса, охотно читали их и в дворянских семьях. В 1873 году, за один из романов, Флёрио получила Монтионовскую премию Французской академии (в материальном выражении, она составляла 1 500 франков). Некоторые романы Флёрио были переведены на немецкий язык, они пользовались большой популярностью в католической Австрии. 

Достигнув творческого и материального успеха, Зенаид Флёрио выстроила себе большой коттедж на побережье залива Морбиан в Локмариаке, окна которого выходили прямо на залив. Там она создавала свои произведения, время от времени наведываясь в Париж.

Зенаид Флёрио скончалась в 1890 году в Париже, откуда гроб с её телом был доставлен в Локмариаке. Она была похоронена на местном кладбище под надгробием в форме менгира украшенного распятием, что должно было символизировать две главные ценности в жизни Зенаид: бретонские корни и католическую веру.

Примечания

Литература 
 Jean-Loup Avril, Mille Bretons, dictionnaire biographique, Les Portes du large, Saint-Jacques-de-la-Lande, 2002, ISBN 2-914612-10-9
 Emmanuel Salmon-Legagneur, Les noms qui ont fait l’Histoire de Bretagne, Coop Breizh/Institut Culturel de Bretagne, 1997, ISBN 2-84346-032-8 и ISBN 2-86822-071-1
 Daniel Carfantan, Zénaïde Fleuriot, une romancière bretonne du XIXe siècle, Fougères, Editions Henry des Abbayes, 2018, ISBN 978-2-37915-008-1
 F. Fleuriot-Kerinou. Zénaide Fleuriot, sa vie, ses oeuvres, sa correspondance. 1898.- In-8 , VIII-584 p. 
 Zénaïde Fleuriot ou le parcours d'un écrivain catholique pour la jeunesse au XIX °siècle. Prés. par Caroline Rouxel ; sous la dir. de Franck Laurent Le Mans , Université du Maine, 2005.- 101 p.

Французские писательницы XIX века‎
Писательницы Франции XIX века‎